Енкарнасион де Дијаз има више значења:

 Општина Енкарнасион де Дијаз (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Енкарнасион де Дијаз (Енкарнасион де Дијаз, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику